Gunnar Henriksson och liknande namn kan avse:

 Gunnar Henricson (1909–1990), militär
 Gunnar Henrikson (1921–2014), svensk tidningsman och författare
 Gunnar Henriksson (tidningsman) (1905–1974), finländsk tidningsman och politiker
 Gunnar Henriksson (1909–2000), svensk arkitekt, stadsarkitekt i Karlstad från 1956
 Gunnar Henriksson (1919–2006), svensk arkitekt, stadsarkitekt i Stockholm 1973–1984